2 miejscowości w Polsce: 
 Moskorzyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Polkowice 
 Moskorzyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dolice